Балаклійська волость — адміністративно-територіальна одиниця в Україні в XIX— першій чверті XX століття:
 Балаклійська волость — Черкаського повіту Київської губернії;
 Балаклійська волость — Хорольського повіту Полтавської губернії;
 Балаклійська волость — Зміївського повіту Харківської губернії.